Azzura peut signifier :
 Bleue en italien ;

Titre 

 Costa Azzurra est un film italien de Vittorio Sala sorti en 1959.

Divers 
 Azzurra Air était une compagnie aérienne italienne.
 GNV Azzura est un navire de Grandi Navi Veloci.
 (12358) Azzurra est un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Zoologie 
 Gephyromantis azzurrae est une espèce d'amphibiens.

Sport 
 Le terme italien de Squadra azzurra, qu'on peut traduire par « équipe bleue », désigne les équipes nationales italiennes, principalement de football, mais aussi celles des autres sports, tels que la natation, le rugby, la boxe.
 Le Cestistica Azzurra Orvieto est un club italien féminin de basket-ball.